Le mot retraite désigne l'action de se retirer. Il peut avoir plusieurs utilisations selon le contexte :

 Au sens économique et social, la retraite est l'époque, dans la vie d'un humain, où il se retire de la vie active
retraite à taux plein, Âge légal de départ à la retraite
retraite par répartition, retraite par capitalisation et retraite complémentaire des salariés
En comptabilité, les engagements de retraite doivent être comptabilisés sous forme de provisions;
 Au sens militaire, une retraite est une opération par laquelle des forces se retirent, devant un ennemi plus fort (ou supposé tel), ou dans un contexte politique et social défavorable. « C'est dans la retraite qu'on perd les hommes » (Napoléon)Réussir une retraite en conservant sa capacité militaire est donc un succès rare, au point qu'on l'assimile souvent à une victoire.
retraite de Russie
Retirada

 Au sens religieux, une retraite  est une période ou un lieu où un individu se retire de ses activités habituelles et s'éloigne physiquement de son cadre de vie pour un temps de réflexion et de méditation. Ce peut être aussi le nom d'un type de maison religieuse située volontairement dans un lieu totalement isolé (retraite passioniste). 
ermite ou anachorète.
retraite spirituelle

 Au sens architectural, diminution progressive d’épaisseur qu’on donne à un mur, à un support, en partant du pied ; état de ce qui est en arrière d’un alignement (ex : châssis de fenêtre ordinairement en retraite de la façade, contreforts à double, triple retraite)

 Retraite est un épisode de Buffy contre les vampires, saison huit.